Siatkówka na siedząco na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 odbywała się w dniach 7 – 15 września w hali China Agricultural University Gymnasium w Pekinie

Obiekty

Konkurencje 
 Turniej mężczyzn (8 drużyn)
 Turniej kobiet (8 drużyn)

Klasyfikacja niepełnosprawności 
W zawodach mogą wystąpić zawodnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich oraz zawodnicy którzy nie potrafią grać w pozycji stojącej.

Program 

14 września
 Turniej kobiet
15 września
 Turniej mężczyzn

Medale

Turniej mężczyzn

Kwalifikacje 
 Mistrzostwa Świata w Siatkówce na siedząco 2006
  Bośnia i Hercegowina
  Egipt
  Iran
 Igrzyska Pan Arabkie 2006
  Irak
 Mistrzostwa Azji 2006
  Japonia
 Igrzyska Para-Pan Amerykańskie
  Brazylia
 Mistrzostwa Europy
  Rosja
 Gospodarz
  Chińska Republika Ludowa

Faza wstępna

Faza finałowa

Finał

Turniej kobiet

Kwalifikacje 
 Mistrzostwa Świata w Siatkówce na siedząco 2006
  Holandia
  Słowenia
  Litwa
  Stany Zjednoczone
  Ukraina
 Mistrzostwa Azji
  Japonia
 Mistrzostwa Europy
  Łotwa
 Gospodarz
  Chińska Republika Ludowa

Faza wstępna

Faza finałowa

Finał

Linki zewnętrzne 
 Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
Siatkówka na siedząco na igrzyskach paraolimpijskich